Municipio de Warren puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Warren (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Warren (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Warren (condado de Sanborn, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Sanborn.
 Municipio de Warren (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Warren (condado de Lake, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Warren (condado de Bremer, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Bremer.
 Municipio de Warren (condado de Keokuk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Keokuk.
 Municipio de Warren (condado de Lucas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lucas.
 Municipio de Warren (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Warren (condado de Story, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Story.
 Municipio de Warren (condado de Wayne, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Warren (condado de Clinton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Warren (condado de Huntington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Huntington.
 Municipio de Warren (condado de Marion, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Warren (condado de Putnam, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Warren (condado de St. Joseph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Warren (condado de Warren, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Warren (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Warren (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.
 Municipio de Warren (condado de Camden, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Warren (condado de Marion, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Warren (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Somerset.
 Municipio de Warren (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Warren (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Warren (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.
 Municipio de Warren (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Warren (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Warren (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Warren (condado de Franklin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.